Rendtorff ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Rendtorff (* 1951), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Emma Rendtorff (1894–1979), deutsche evangelische Diakonisse
 Franz Rendtorff (1860–1937), deutscher evangelischer Theologe und Politiker (DNVP)
 Heinrich Rendtorff (1888–1960), deutscher evangelischer Theologe und Landesbischof Mecklenburgs
 Rolf Rendtorff (1925–2014), deutscher evangelischer Theologe
 Trutz Rendtorff (1931–2016), deutscher evangelischer Theologe
Siehe auch:
 Rentorf